Гильтебра́ндт — фамилия. Известные носители:

 
 Гильтебрандт, Петр Андреевич (1840—1905) — русский православный литератор и историк, археограф и фольклорист.
 Гильтебрандт, Фёдор Андреевич (1773—1845) — русский врач, профессор Московского университета; отец И. Ф. Гильтебрандта, племянник И. Д. Гильтебрандта.
 Гильтебрандт, Яков Аполлонович (1842—1915) — российский адмирал.

См. также 
 Хильдебрандт